Il singolare del torneo di tennis Espinho Challenger 1999, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Gastón Gaudio che ha battuto in finale Markus Hipfl 6-4, 6-1.

Teste di serie 

 Gastón Gaudio (Campione)
 Markus Hipfl (finale)
 Takao Suzuki (primo turno)
 Eduardo Medica (secondo turno)

 Peter Wessels (secondo turno)
 Jacobo Diaz-Ruiz (semifinali)
 Julián Alonso (quarti di finale)
 Marzio Martelli (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Espinho Challenger 1999